Scuola di Manchester – corrente teorica delle scienze etnoantropologiche
 Scuola di Manchester – un movimento politico e socio-economico del XIX secolo
 The Manchester School – rivista di economia